Rahja ist der Familienname folgender Personen:

 Eino Rahja (1885–1936), finnisch-russischer Revolutionär und Politiker
 Jukka Rahja (1887–1920), finnisch-russischer Revolutionär und Politiker